

События 
 Консулы Флавий Констанций и Валерий Максим.

Родились 
 Чжан Чунхуа, китайский чиновник, фактический независимый правитель государства Ранняя Лян.
 Маркеллина, галльская святая.
 Макрина Младшая, христианская святая, почитаемая в лике преподобных.
 Гауденций из Новары, святой епископ Новары.
 Гауденций (епископ Брешии), святой Римско-католической церкви.

Скончались 
 Иона (мученик).
 Елена Святая.
 Клеопатра — блаженная из Палестины. День памяти 1 ноября (19 октября).

См. также